Márton Ferenc (1884–1940) festő, grafikus, szobrász
 Márton Ferenc (1943) költő
Lásd még
 Márton Ferenc, Abonyi Lajos (1833–1898) író, földbirtokos eredeti neve